Ламе́рд () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Ламерд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Эшкенан (بخش اشکنان)
 Эла-э-Марвдешт (بخش علامرودشت)
Население области на 2006 год составляло 76 971 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса